Большое Иваньково — название населённых пунктов в России:

 Большое Иваньково — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Большое Иваньково — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.